Александр Забелин:
 Забелин, Александр Николаевич (род. 1931) — советский спортсмен, стрелок из пистолета, тренер.
 Забелин, Александр Фёдорович (1856—1933) — русский генерал от инфантерии, начальник Главного управления Военно-учебных заведений.